Алексей Капустин:
* Капустин, Алексей Евгеньевич (род. 1958) — украинский учёный-химик.
 Капустин, Алексей (род. 1965) — советский и эстонский футболист.